Мадхуба́ла (; 14 февраля 1933, Нью-Дели — 23 февраля 1969, Бомбей) — индийская киноактриса.

Биография 
Настоящее имя — Мумтаз Бегум Джехан Дехлави. Родилась в традиционалистской семье афганских пуштунов. Была пятой из 11 детей. Её отец некоторое время работал на индийскую табачную компанию «Imperial Tobacco» в Пешаваре. Из-за семейных проблем он оставил работу и перевез семью в Дели.

Уже в 9 лет Мумтаз начала сниматься в кино. После фильма «Весна» (1942) она изменила имя на «Мадхубала», которое означает «чистый мед». В 14 лет она сыграла главную женскую роль в фильме Раджа Капура Neel Kamal (1947).

В 1950 году у неё обнаружили дефект межжелудочковой перегородки, но чтобы продолжать работать в кино и материально помогать своей семье этот факт пришлось скрывать. Попытка сделать операцию в Лондоне в 1960 году оказалась неудачной — врачи отказались делать операцию, так как сердце находилось уже в плохом состоянии. Вопреки прогнозам врачей, Мадхубала прожила после этого не год, а девять лет.

Мадхубала умерла от тяжёлого сердечного заболевания в 36 лет. Однако она успела поработать с самыми известными своими современниками-актёрами. Среди них были Ашок Кумар, Радж Капур, Рехман, Прадип Кумар, Шамми Капур, Дилип Кумар, Сунил Датт, Дев Ананд и другие. Среди её наиболее успешных фильмов можно назвать «Особняк» (1949), Mr. & Mrs. '55 (1955),  (1958), «Тот, кто управляет машиной» (1958), «Великий Могол» (1960) и ряд других. Единственнымй фильмом, в котором она была снята на цветную плёнку, стала кинокартина Jwala, вышедшая в прокат уже после её смерти, в 1971 году. В 2004 году была выпущена цифровая цветная версия фильма «Великий Могол» (1960).

Личная жизнь 
В 1951 на съёмках фильма , в котором Мадхубала играла главную женскую роль, между ней и её партнёром Дилипом Кумаром возникли романтические отношения. Отношениям положил конец судебный иск отца Мадхубалы к режиссёру Б. Р. Чопре во время съёмок фильма «Новая эра» (Naya Daur, 1957), в которых Мадхубала должна была принять участие. В суде Дилип Кумар выступил в качестве свидетеля стороны Чопры и судебное разбирательство закончилось не в пользу отца Мадхубалы.

В 1960 году она вышла замуж за актёра и певца Кишора Кумара, к тому времени уже разведённого. Поскольку жених и невеста придерживались разных религиозных взглядов (Мадхубала — мусульманка, Кишор — индус), то сначала был заключён гражданский брак. Позднее, поскольку родственники Кишора Кумара не хотели принимать его жену, то пытаясь их смягчить, супруги провели индуистскую церемонию бракосочетания.

Фильмография

В кинематографе 
 «Мадхубала» / Madhubaala (2006) — фильм режиссёра Шиврама Ядава, в котором роль Мадхубалы исполнила Канишка.
 «Мадхубала — одна любовь, одна страсть» / Madhubala — Ek Ishq Ek Junoon (2012) — индийский телесериал, в котором роль главной героини сыграла Драшти Дхами.

Примечания

Литература 
  — неофициальная биография Мадхубалы.

Ссылки 
 
 
 
 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний